Acrospermum är ett släkte av svampar. Acrospermum ingår i familjen Acrospermaceae, ordningen Acrospermales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acrospermum